Мирзаоли́м Ибраги́мович Ибраги́мов (10 мая 1928, с. Заркент, Ферганский округ — 21 сентября 2014, Ташкент) — советский, узбекский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета (Верховного Совета) Узбекской ССР (1989—1992).

Биография 
По национальности узбек. (Свидетельство о рождении)

С 1943 г. работал учителем в школе в Янгикурганском районе Наманганской области. В 1948 г. вступил в ВКП(б). С 1949 г. — на комсомольской работе. В 1951 г. окончил Ферганский педагогический институт.

В 1952—1958 гг. был секретарём ЦК ЛКСМ Узбекистана, в 1958—1963 гг. — первым секретарём ЦК ЛКСМ Узбекистана.

В 1963—1964 гг. — второй секретарь Ферганского сельского обкома Компартии Узбекистана, с 1964 по 1968 г. — председатель исполнительного комитета Ферганского областного Совета.

В 1968—1973 гг. — министр хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР. В 1972 г. окончил Ташкентский институт народного хозяйства.

С 1973 г. — первый секретарь Наманганского обкома Компартии Узбекистана, с 1976 г. — председатель Государственного комитета Узбекской ССР по физкультуре и спорту. Принимал самое деятельное участие в оказании помощи семьям погибших футболистов «Пахтакора». Был инициатором приглашения в «Пахтакор» тренера Иштвана Секеча. В 1988—1989 гг. — постоянный представитель Совета Министров Узбекской ССР при Совете Министров СССР.

С 6 марта 1989 по 24 марта 1990 г. — председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР; с 26 марта 1990 по 12 июня 1991 г. — председатель Верховного Совета Узбекской ССР. Освобождён от должности «по состоянию здоровья».

Занимая высокие государственные посты внес большой вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана.

Избирался:
 депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1966, член Совета Союза от Ферганской области), 9-го созыва (1974—1979, член Совета Национальностей от Узбекской ССР)
 народным депутатом СССР (1989—1991) от Муйнакского национально-территориального избирательного округа № 562 Каракалпакской АССР, был членом Совета Национальностей, до 24 марта 1990 г. был членом Совета Федерации СССР от Узбекской ССР;
 депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 11-го и 12-го созывов.

Избранные труды 
Источник — электронные каталоги РНБ.

Награды и звания 
Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов и Знак Почёта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография (ордена)

Выпускники Ферганского государственного университета
Выпускники Ташкентского государственного экономического университета
Первые секретари Наманганского обкома КП Узбекистана
Председатели Ферганского облисполкома
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Узбекской ССР
Депутаты Совета Национальностей от Узбекской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
Председатели Верховного Совета Узбекской ССР
Первые секретари ЦК ЛКСМ Узбекистана
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Вторые секретари Ферганского обкома КП Узбекистана
Народные депутаты СССР от округов Узбекской ССР
Члены Совета Национальностей (1989—1991)
Делегаты XXIII съезда КПСС